Ponte di San Giorgio – ponte di Ferrara
 Ponte di San Giorgio – ponte di Genova
 Ponte di San Giorgio – ponte di Mantova